Faraud peut désigner :
 Henri Faraud (1823 - 1890), évêque français.
 Roger Faraud (1903 - 1987), homme politique français.
 La montagne de Faraut (également orthographiée Faraud) culminant à  dans le massif du Dévoluy